Эксцекария () — род растений семейства , распространённый от Африки до Австралии и Меланезии.

Описание 
Двудомные или однодомные деревья или кустарники с млечным соком, без опушения. Листья очередные или супротивные.

Соцветия пазушные или конечные, колосовидные. Тычиночные цветки сидячие или почти сидячие, листочков 3(2), тычинок 3(2). Пестичные цветки почти сидячие или на короткой ножке, листочков 3, завязь трёхгнёздная, семязачаток анатропный.

Виды

Примечания

Литература 
 

Молочайные